Voici la conjugaison du verbe thématique au radical terminé par une occlusive bilabiale  (« frotter ») au futur et à l'aoriste.

Conjugaison 

Retour à Conjugaisons du grec ancien (tableaux).

Conjugaison du grec ancien